Жан-Поль Ману (, наиболее известный как Джей Пи Ману (); род. 8 июня 1969 года, Фресно, Калифорния, США) — американский актёр и телеведущий.

Биография 
Жаль-Поль родился в городе Фресно, США. Он вырос в Санта-Барбаре, Калифорния, и является старшим из семи детей.

Наиболее известен по роли СТЭНА в телесериале Disney «Настоящий Арон Стоун» и роли вице-директора Хэкетта в телесериале «Фил из будущего». Также озвучил персонажа Куско в мультсериале «Новая школа императора».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт